Prochorow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Prochorow (1916–2002), russischer Physiker
 Alexander Wladimirowitsch Prochorow (1946–2005), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Alexej Prochorow (* 1990), deutscher Gewichtheber
 Jewgeni Pawlowitsch Prochorow (1931–2011), russischer Soziologe und Journalist

 Michail Dmitrijewitsch Prochorow (* 1965), russischer Unternehmer
 Timofei Wassiljewitsch Prochorow (1894–2004), russischer Eremit in München
 Witali Wladimirowitsch Prochorow (* 1966), russischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Prochorow-Metrik
 Prochorowa
 (6162) Prokhorov, Asteroid des Hauptgürtels